Příjmení Barvitius nese více osob:

 Karel Josef Barvitius (1864–1937) – český skladatel a hudební nakladatel;
 Karel Barvitius (1893–1949) – český skladatel a hudební nakladatel, syn Karla Josefa;
 Antonín Viktor Barvitius (1823–1901) – český architekt;
 Viktor Barvitius (1834–1902) – český malíř, bratr Antonína Viktora;
 František Barvitius (František Adolf Barvitius) (1890–1956) - český konstruktér automobilů a leteckých motorů Walter